Ballymun Patriots – irlandzki klub siatkarski z Dublina (dzielnica Ballymun). Sześciokrotny mistrz ligowy oraz sześciokrotny zdobywca Pucharu Irlandii.

Początkowo funkcjonował jako klub Dublin City University (DCU). W sezonie 2007/2008 występował pod nazwą DCU Patriots. Od sezonu 2008/2009 startuje pod nazwą Ballymun Patriots.

W latach 2013-2016 w najwyższej klasie rozgrywkowej występował także zespół Ballymun Patriots Eagles. W sezonie 2015/2016 zdobył wicemistrzostwo ligowe, natomiast w 2014 roku doszedł do finału Tarczy Irlandii.

Klub Ballymun Patriots swoje mecze rozgrywa w Trinity Comprehensive School.

Bilans sezonów 
Lista obejmuje okres od sezonu 2000/2001.

mężczyźni

kobiety 

Poziom rozgrywek:

Osiągnięcia 
Lista obejmuje okres od sezonu 2000/2001.

mężczyźni 
DCU
 Mistrzostwa ligowe:
  1. miejsce (4x): 2001, 2002, 2005, 2006
  2. miejsce (1x): 2007
  3. miejsce (2x): 2004, 2008
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  1. miejsce (2x): 2005, 2007
  2. miejsce (1x): 2006

Ballymun Patriots
 Mistrzostwa ligowe:
  1. miejsce (2x): 2017, 2018
  2. miejsce (4x): 2011, 2012, 2014, 2015
  3. miejsce (3x): 2009, 2010, 2013
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  1. miejsce (4x): 2011, 2012, 2014, 2016
  2. miejsce (2x): 2013, 2015
 Tarcza Irlandii (Association Shield):
  1. miejsce (2x): 2017, 2018

Ballymun Patriots Eagles
 Mistrzostwa ligowe:
  2. miejsce (1x): 2016
 Tarcza Irlandii (Association Shield):
  2. miejsce (1x): 2014

Bibliografia 
 
 
 
 

Irlandzkie kluby siatkarskie
Sport w Dublinie